Корелин — фамилия; имеет женскую форму .
 Корелин, Авенир Павлович (1933—2017) — советский и российский историк.
 Корелин, Михаил Сергеевич (1855—1899) — русский историк.
 Корелин, Павел Николаевич (иногда Карелин; 1870—после 1920) — полковник царской армии, командир 15-го полка Оренбургского казачьего войска, кавалер пяти орденов.



См. также 
 Карелин